Grzegorz Nowak ist der Name folgender Personen:

* Grzegorz Nowak (Dirigent) (* 1951), polnischer Dirigent 
 Grzegorz Nowak (Ruderer) (* 1954), polnischer Ruderer